197 км, 197-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 197 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 027215.
 197 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 071519.
 197 км — блок-пост, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 966487.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 447212.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 580033.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606318.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653111.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 860723.
 197 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 291514.
 197 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 596050.